Рейн-Зиг () — район в Германии. Центр района — город Зигбург. Район входит в землю Северный Рейн-Вестфалия. Подчинён административному округу Кёльн. Занимает площадь 1153 км². Население — 599,0 тыс. чел. (2010).
Плотность населения — 519 человек/км².
 
Официальный код района — 05 3 82.

Район подразделяется на 19 общин.

Города и общины 
 Тросдорф (75 145)
 Санкт-Августин (55 466)
 Борнхайм (48 543)
 Хеннеф (45 945)
 Кёнигсвинтер (40 785)
 Зигбург (39 764)
 Нидеркассель (37 433)
 Ломар (31 159)
 Райнбах (27 289)
 Бад-Хоннеф (25 203)
 Меккенхайм (24 309)
 Альфтер (22 847)
 Нойнкирхен-Зельшайд (20 716)
 Виндек (20 493)
 Вахтберг (20 222)
 Айторф (19 406)
 Свистталь (18 241)
 Мух (14 975)
 Руппихтерот (10 709)
(30 июня 2010)

Примечания

Ссылки 
 

Районы Северного Рейна-Вестфалии